Embolus bezeichnet

 in der Medizin ein mit dem Blutfluss eingeschwemmtes Material, siehe Embolie
 in der Biologie einen Teil des männlichen Geschlechtsorgans bei Webspinnen, siehe Pedipalpus